Bain-de-Bretagne (en bretó Baen-Veur, en gal·ló Bóen de Bertaèyn) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 6.890 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Redon